Bakar bezeichnet:
 Bakar (Stadt), eine Stadt in der Bucht von Bakar in der Gespanschaft Primorje-Gorski kotar im nordwestlichen Kroatien

Bakar ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Bakar (Kartlien), König von Kartlien (1717–1719)

 Djamel Bakar (* 1989), französischer Fußballspieler
 Georges Michel Bakar (* 1946), ägyptischer Erzbischof
 Ibor Bakar (* 1986), französisch-komorischer Fußballspieler

 Nor Azlan Bakar (* 1977), malaysischer Hockeyspieler
 Norsehah Abu Bakar (Seha; 1962–2006), malaysische Sängerin
 Özgür Bakar (* 1979), deutscher Wrestler
 Salaheddine Bakar al-Safi (* 1980), katarischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Bakarr, Bucht von Bakar, Bakare